Krowicki ist der Familienname folgender Personen:

 Leszek Krowicki (* 1957), polnischer Handballer
 Marcin Krowicki (1500–1573), polnischer Theologe und Prediger